Енг Хіан (кит. традиц.: 徐永賢; спрощ.: 徐永贤; піньїнь: Xú Yǒngxián; інд. Hian Eng; нар. 17 травня 1977(19770517), Суракарта, провінція Центральна Ява, Індонезія)  — індонезійський бадмінтоніст, олімпійський медаліст.
 Енг Лі (*23 жовтня 1954)  — тайванський кінорежисер та продюсер.
 М. Дж. Енг (англ. M. J. Engh) — американська письменниця у жанрі науково фантастики.